Na Białorusi
 Harany – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Paszkawa
 Harany – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Barzdouka
 Harany – stacja kolejowa w miejscowości Harany, w rejonie połockim, w obwodzie witebskim